Bundesliga 2007-2008 a fost al 45-lea sezon din Bundesliga, eșalonul superior al fotbalului din Germania. Sezonul a început pe 10 august 2007 și s-a terminat pe 17 mai 2008. VfB Stuttgart era campioana en-titre.

Echipele 

După sfârșitul sezonului 2005-2006, au retrogradat din Bundesliga echipele: 1. FSV Mainz 05, Alemannia Aachen și Borussia Mönchengladbach, ele terminând pe ultimele trei locuri în campionat. Acestea au fost înlocuite de echipele: Karlsruher SC, Hansa Rostock și MSV Duisburg, ocupantele primelor trei locuri în 2. Bundesliga.

FC Bayern München și-a asigurat al 21-le atitlu de campioană după un egal 0–0 cu VfL Wolfsburg pe 4 mai 2008. Bayern a pierdut doar două meciuri și a primit 21 de goluri. Ei și-au asigurat victoriile prin atacantul italian Luca Toni, care a marcat de 24 de ori.

Stadioane

Schimbări manageriale

Clasament

Rezultate

Golgheteri 
Sursa: www.kicker.de 

24 goluri
  Luca Toni (Bayern München)

19 goluri
  Mario Gomez (VfB Stuttgart)

15 goluri
  Kevin Kurányi (FC Schalke 04)

14 goluri
  Ivica Olić (Hamburger SV)
  Markus Rosenberg (Werder Bremen)

13 goluri
  Diego (Werder Bremen)
  Marko Pantelić (Hertha BSC)
  Mladen Petrić (Borussia Dortmund)
  Stanislav Šesták (VfL Bochum)

12 goluri
  Rafael van der Vaart (Hamburger SV)

Premii

Premii anuale 

Jucătorul anului:  Franck Ribéry (Bayern München)

Antrenorul anului:  Ottmar Hitzfeld (Bayern München)

Premii lunare 

Jucătorul lunii

Referințe

Legături externe 
 Site Web Oficial
 Site-ul Oficial ale DFB 
 Kicker.de 

2012 în fotbal
2012 în Germania
2013 în fotbal
2013 în Germania
2012–13